Фраги — Махтумкули, классик туркменской литературы.
 Фраги — множественное число от Фраг: игровой термин, означающий количество убитых.